Die Mercer Tennis Classic 2018 waren ein Tennisturnier für Damen in Macon, Georgia. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 23. bis 28. Oktober 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Macon (Georgia)